Хоаки́на де Ведруна де Мас или Иоаки́ма Свято́го Франци́ска (; ) — святая римско-католической церкви, монахиня, основательница Конгрегации Сестёр Кармелиток Милосердия Ведруны (СCV).

Биография 
Хоакина де Ведруна родилась 16 апреля 1783 года в Барселоне в семье Лаврентия де Ведруна и Тересы Видал-и-Комас. Её родители принадлежали к классу образованной буржуазии. Отец служил нотариусом, а мать занималась воспитанием восьми детей. В 12 лет девочка выразила желание стать монахиней и поступить к кармелиткам в монастырь Воплощения в Барселоне, но настоятельница этого монастыря попросила её подождать в связи с очень юным возрастом.

Повзрослев, Хоакина познакомилась с Теодором де Мас-Сола — молодым сельским дворянином из Вих, который был юристом. Она приняла его предложение выйти замуж и 24 марта 1799 года они обвенчались в церкви. В супружестве у них родилось девять детей, трое из которых умерли еще во младенческом возрасте. С началом войны с Францией, напавшей на Испанию в 1808 году, Теодор добровольцем ушел на фронт. По окончании войны в 1814 году он вернулся домой больным туберкулезом, от чего вскоре умер.

В 33 года, оставшись вдовой с шестью детьми на руках, Хоакина покинулась в Барселону и переехала в родовое именье почившего супруга в Вих, принадлежавший теперь ей. Здесь она много трудилась, чтобы обеспечить детей всем необходимым. Тогда же она вернулась к мысли принять монашество, после того, как сыновья и дочери вырастут.

Встреча со Стефаном Олотским (в миру Эстебан Фабрега-и-Сала) — монахом из ордена капуцинов, служившего на подворье в Вих в 1819 году, определила призвание Хоакины. Он стал её духовником и благословил основать новый монашеский институт с харизмой, посвящённой уходу за больными и образованию девочек из бедного сословия. Свою поддержку этому начинанию выразил и местный епископ, доверивший общину семье кармелитов и давший ей начальное Правило. Институт получил название Терциарных Сестер Божией Матери Кармельской, а в 1866 году сменил его на Конгрегацию Сестер Карселиток Милосердия Ведруны.

6 января 1826 года в Вих в часовне епископского дворца Хоакина вместе с восьмью соратницами принесла монашеские обеты и взяла новое имя Иоакимы Святого Франциска. На следующий день она оставила все мирские дела, передав их на попечение наследников. В течение месяца к ней в имение приходили девушки и женщины, желавшие посвятить себя Богу таким же образом. А 26 февраля 1826 года конгрегация получила временное признание.

Во время гражданской войны в Испании (Карлистские войны) основательница и монахини её института подверглись гонениям со стороны одной из враждовавших партий. Иоакима была арестована и в течение пяти дней находилась в городской тюрьме в Вих. Ей пришлось оставить главный дом конгрегации и укрыться во Франции, ухаживая там в госпитале за ранеными и больными. Только через шесть лет — осенью 1843 года — она смогла вернуться в Вих и навестить общины, основанные ею до начала войны.

В 1845 году по просьбе Иоакимы Антоний Мария Кларет составил новое Правило конгрегации на основании записей духовника Иоакимы и её дополнениях. Это Правило было окончательно утверждено в 1866 году. В послевоенное время Иоакима основала двадцать новых домов института. В 1849 году у неё случился приступ инсульта, от которого она так и не оправилась. Через три года после этого ей пришлось оставить служение генеральной настоятельницы. Иоакима переехала в дом института в Барселоне, где климат был мягче, чем в Вих. В Барселоне во время эпидемии Иоакима заразилась холерой. Получив последнее напутствие, Иоакима Святого Франциска тихо скончалась 28 августа 1854 года.

Почитание 
Римский Папа Пий XII 19 мая 1940 года причислил её к лику блаженных, а 12 апреля 1959 года Римский Папа Иоанн XXIII канонизировал подвижницу.

Литургическая память совершается 22 мая.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном XXIII

Примечания

Литература 
 Святая Иоакима в Словаре Святых Якова Кротова
 Луис Санс-Бурата. Житие святой Иоакимы Святого Франциска
 Сайт Конгрегации Сестер Кармелиток Милосрдия Ведруны (CCV)

Святые кармелиты
Католические святые
Святые Испании
Святые Каталонии
Христианские святые XIX века
Основатели монашеских орденов
Канонизированные католические монахини
Канонизированные Иоанном XXIII
Канонизированные в XX веке
Католические монахини Испании
Францисканские терциарии‎